Christian M’Billi Assomo-Hallier (* 26. April 1995 in Yaoundé) ist ein französischer Boxer mit Wurzeln in Kamerun.

Amateurkarriere 
Der rund 1,74 m große Normalausleger ist in Kamerun geboren und kam als Kind nach Frankreich, wo er den Boxsport ausübte. 2012 wurde er ins französische Nationalteam aufgenommen. Im Juli 2013 erreichte er den zweiten Platz bei den serbischen Golden Gloves of Vojvodina. Im August 2013 gewann er die Goldmedaille bei den Jugend-Europameisterschaften in Rotterdam, Niederlande. Er besiegte dabei den Albaner Syrja Marinaj, den Weißrussen Wiktor Deschkewitsch, den Georgier Irakli Katamadse, den Italiener Salvatore Cavallaro und den Russen Alexander Agafonow.

Seit Januar 2014 boxte er in der Elite-Klasse (Erwachsene). Im April dieses Jahres gewann er das Gee-Bee Turnier in Finnland und schlug dabei im Finalkampf überraschend den amtierenden Weltmeister Schänibek Älimchanuly. Im Mai folgte sein Sieg beim Chemiepokal in Deutschland, wobei er unter anderem Anthony Fowler und Maxim Koptjakow besiegte. Im Juni gewann er das Liventsev Memorial in Weißrussland und startete im August bei den EU-Meisterschaften in Sofia, Bulgarien. Dort gewann er mit Siegen gegen Salvatore Cavallaro aus Italien, Danny Dignum aus England, Victor Corobcevschii aus Moldawien und Michael O’Reilly aus Irland die Goldmedaille.

Im Januar 2015 betrug seine Bilanz 46 Siege aus 54 Kämpfen. Im Februar gewann er die Französische Meisterschaft und im Mai das Box-Am Tournament in Spanien. Im Juni nahm er an den Europaspielen in Baku teil, besiegte in der Vorrunde Victor Corobcevschii, schied jedoch im Achtelfinale gegen den späteren Silbermedaillengewinner Xaybula Musalov aus. Bei den Weltmeisterschaften 2015 unterlag er im Achtelfinale gegen Bektemir Meliqoʻziyev. Im November 2015 gewann er das Tammer-Turnier in Finnland. Er besiegte dabei unter anderem den Engländer Anthony Fowler.

Zudem war er seit März 2015 im Team Puerto Rico Hurricanes, Teilnehmer der World Series of Boxing (WSB). Er bestritt drei Kämpfe, die er alle gewinnen konnte, zwei davon vorzeitig. Im Februar 2016 gewann er das Istvan Bocskai Turnier in Ungarn und besiegte dabei unter anderem Zoltán Harcsa. Im März 2016 gewann er das Gee-Bee Tournament in Finnland. Er schlug dabei im Finalkampf Michael O’Reilly.

Im April 2016 gewann er das europäische Olympiaqualifikationsturnier in Samsun mit Siegen gegen Kamran Şahsuvarlı aus Aserbaidschan, Damian Biacho aus Spanien, Ilari Kujala aus Finnland, Anthony Fowler aus England und Zoltán Harcsa aus Ungarn. Bei den Olympischen Spielen besiegte er Dmytro Mytrofanow und Marlon Delgado, ehe er im Viertelfinale gegen Arlen López ausschied.

Profikarriere 
Seit Februar 2017 boxt Assomo als Profi in Kanada und Frankreich. Am 19. Mai 2018 wurde er Jugendweltmeister der WBC und am 12. Oktober 2019 Francophone Champion der WBC im Mittelgewicht, sowie am 23. September 2021 Continental Americas Champion der WBC und am 9. September 2022 WBA International Champion im Supermittelgewicht.

Weblinks 
 
 WSB-Profil
 Nouveau boxeur: Christian Mbili Assomo (französisch)
 Fiche athlète Christian MBILLI ASSOMO (französisch)
 Website; amateur-boxing.strefa.pl

Boxer (Frankreich)
Französischer Meister (Boxen)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Frankreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Geboren 1995
Franzose
Mann